Kopetzky ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Kopetzky (* 1940), deutscher Hörfunkautor
 Karl Kopetzky (1812–1901), österreichischer Klassischer Philologe
 Matthias Kopetzky (* 1962), österreichischer Sachverständiger
 Paul Albert Kopetzky (1885–1944), tschechoslowakischer Architekt
 Steffen Kopetzky (* 1971), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Kopetzky (1847–1924), deutsch-österreichischer Privatbankier

Siehe auch:
 Kopetzki